Фануил ()

 Фануил — в pyccкой и славянской Библии .
  (Пенуэль) один из «четырёх ангелов лица Господня» (фр. quatre anges du Seigneur des esprits), совместно с Михаилом, Гавриилом и Уриилом.
  () — отец пророчицы Анны из колена Асирова.

Примечания